Regionale steht für

 Regionale (Nordrhein-Westfalen), eine Strukturfördermaßnahme in Nordrhein-Westfalen, die alle drei Jahre stattfindet
 Regionale (Steiermark), ein seit 2008 stattfindendes Kulturfestival in der Steiermark